Perejil silvestre puede referirsea.
 El nombre común de la planta Chaerophyllum hirsutum.
 El nombre común de la planta Conium maculatum.